Влади́мир Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Владимир Александрович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Владимир Александрович (род. 1947) — председатель Законодательного собрания Кировской области.
 Васильев, Владимир Александрович (1880—1956/1959/1961) — инженер-гидротехник, заслуженный ирригатор Киргизской ССР, профессор.